Schlichting steht für:

 Schlichting (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schlichting (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Schlichting, Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Schlichting (Gemeinde Telfs), Ortschaft von Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Schlichting-Werft, Werft in Lübeck-Travemünde
 (9522) Schlichting, Asteroid des Hauptgürtels